Reece James (født 7. november 1993) er en engelsk fodboldspiller, der spiller som forsvarer for Wigan Athletic. Han har tidligere spillet i Manchester United, samt for Carlisle, Rotherham og Huddersfield.

Eksterne henvisninger 

Fodboldspillere fra England
Fodboldspillere fra Blackburn Rovers F.C.
Fodboldspillere fra Preston North End F.C.
Fodboldspillere fra Manchester United F.C.
Fodboldspillere fra Carlisle United F.C.
Fodboldspillere fra Rossendale United F.C.